A Coordenadoria das Associações Orquidófilas do Brasil, frequentemente referenciada apenas pela sua sigla CAOB, fundada em 1969, é uma sociedade horticultural brasileira devotada à promoção, cultivo e estudo das orquídeas. Possui 172 associados espalhados por todo o país além de alguns estrangeiros.

Sua sede localiza-se em Porto Ferreira, São Paulo. 

A organização publica uma revista mensal, conhecida como Boletim CAOB.

Ligações externas
 Website da Coordenadoria das Associações Orquidófilas do Brasil

Organizações do Brasil

A CAOB - Coordenadoria das Associações Orquidófilas do Brasil, tem hoje a sua sede executiva (Presidência, Secretaria e Tesouraria) na cidade de Botucatu/SP, na Rua João Passos, nº 1.355 - Centro - CEP 18602-140 com telefone (14)33544660.
Atualmente a CAOB conta com 240 entidades associadas e coordenadas por todo o Brasil e no exterior.